Denumirea de Topolovo se poate referi la una din următoarele localități:

În Bulgaria:

 Topolovo, un sat în comuna Madjarovo, regiunea Haskovo;
 Topolovo, un sat în comuna Asenovgrad, regiunea Plovdiv.

În Slovenia:
 Topolovo, Kozje, sat din comuna Kozje